DLT steht als Abkürzung für:

 DLT Deutsche Luftverkehrsgesellschaft, Vorgängergesellschaft der Lufthansa CityLine
 Deutscher Landkreistag in der Kommunalpolitik
 Digital Linear Tape, eine Speichertechnologie der Quantum Corporation in der Datenverarbeitung
 Distributed-Ledger-Technologie, ein System zur dezentralen Speicherung von Daten
 Doppellumentubus, ein Endotrachealtubus zur seitengetrennten Beatmung

Künstlername:
 Dave Lee Travis (* 1945), britischer Moderator

Abkürzung